Бактериальное заражение (бактериальная инвазия) — процесс передачи патогенных бактерий одним лицом другому, либо заражение бактериями через контакт с внешней средой.

С точки зрения безопасности жизнедеятельности подразумевается, что бактериальное заражение населения происходит на некоторой территории. Для выявления центра этого заражения вводится понятие «очаг бактериального заражения»

Очаги бактериального заражения также делятся на три группы.

 Высококонтагиозные;
 Малоконтагиозные;
 Неконтагиозные.

Все организмы по способности вызывать заражение делятся на 3 группы.

 Геопатогенные;
 Патогенные;
 Условно-патогенные.

Контроль и предотвращение заражения 
В каждом районе каждого населённого пункта существует санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС), которая занимается контролем за пищевыми учреждениями. Во время чрезвычайных ситуаций на СЭС возлагаются следующие обязанности:

 Организация проведения санитарно-эпидемиологической разведки.
 определяют тип возбудителя,
 оценивают качество продуктов и воды,
 устанавливают границы очага бактериального заражения
 Организация противоэпидемического режима (карантин, обсервация).
 Контроль за качеством проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизация.
 Проведение экстренной профилактики среди населения.
 Организация, выявление, госпитализация и лечение инфекционных больных.
 Контроль за пищевыми продуктами и водой.
 Обеспечение санитарно-пропускного режима на границе очага бактериального заражения.

В случае высококонтагиозного заражения (чума, холера, сибирская язва) — на территории заражения объявляется карантин.
В случае малоконтагиозного заражения — на территории заражения объявляется обсервация

В зависимости от очага бактериального заражения проводится определённый комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия организуются и проводятся с целью сохранения здоровья населения. Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Одной из основных мер борьбы с бактериальным заражением, является предотвращение путём проведения профилактических мероприятий.

Планируя противоэпидемические мероприятия, оценивают:
 Санитарно-гигиеническую, эпидемическую и зоопаразитарную характеристику территорий.
 Данные об инфекционной заболеваемости и эпидемических вспышках среди населения за 10-15 лет.
 Наличие эпидемических очагов инфекционных заболеваний.
 Иммунологическую структуру населения.
 Данные о количестве инфекционных мест (коек) в лечебных учреждениях.

Вне зависимости от того, зарегистрировано мало- или высококонтагиозное заражение, проводится первичная профилактика. Применяются антибактериальные препараты широкого спектра действия. Выбирают те антибиотики, которые активны в отношении большинства микроорганизмов.

На территории Российской Федерации для экстренной профилактики применяют антибиотики:
 Доксициклин
 Рифампицин
 Тетрациклин

Хотя существуют более современные и более сильные антибиотики, их действие тяжело переносится организмом. В реальной жизни тетрациклин почти не применяют. (Обычно его применяют против туберкулёза и др. серьёзных заболеваний).

Стадии экстренной профилактики 
 Экстренная профилактика проводится в течение 48 часов. Это время необходимо для установления вида возбудителя и его чувствительности к антибиотикам.
 Через 48 часов начинается специфическая профилактика с помощью антибиотиков, к которым чувствителен возбудитель. Кроме антибиотиков, на этом этапе используются вакцины живые и с использованием мёртвых микроорганизмов.
В другом случае берутся микроорганизмы, которые уже находятся в организме человека, для получения иммунитета. Это так называемые «неживые» микроорганизмы. В другом случае вводятся живые микроорганизмы. (После вакцинации с использованием мёртвых микроорганизмов иммунитет формируется не такой сильный, как в случае использования живых).
При необходимости вводят иммунные сыворотки, гамма-глобулины, бактериофаги.

Противоэпидемические мероприятия в очаге заражения 
 Выявление больных и подозрительных на предмет заболевания.
 Проведение экстренной профилактики.
 Санитарная обработка людей.
 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и ветеринарный контроль.

В очаге карантина разворачивается госпиталь. В этом случае весь обслуживающий персонал должен находиться на территории этого госпиталя без возможности его покинуть.

Карантин 
Карантин — это система противоэпидемических и режимных мероприятий, направленных на полную изоляцию этого очага от внешнего мира, а также на ликвидацию инфекционного процесса в самом очаге.

Карантин — это в первую очередь режимное мероприятие, которое включает в себя:
 Организацию комендантской службы.
 Охрана периметра очага заражения.
 Запрещение выезда, входа-выхода и др. мероприятия режимного характера.

Обсервация 
Обсервация — это система мероприятий, предусматривающая проведение ряда изоляционно-ограничительных или лечебно-профилактических мер, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний.

Обсервация включает:
 Ограничение въезда и выезда.
 Запрет на вывоз имущества.
 Экстренную профилактику, режим выявления больных, санитарную обработку.

Сроки карантина и обсервации зависят от длительности инкубационного периода и исчисляются с момента последней госпитализации последнего больного и завершения дезинфекции очага заражения.

Список патогенных бактерий и их лабораторные характеристики 
Представленный список содержит роды и виды наиболее важных патогенных бактерий человека:

Примечания

Литература 
 

Медицинская микробиология
Инфекционные заболевания
Иммунология
Биотехнология
Медицинская профилактика